GMT může být
 Greenwichský střední čas (Greenwich Mean Time) – předchůdce Koordinovaného světového času
 Velký Magellanův dalekohled (Giant Magellan Telescope) – dalekohled budovaný v Chile
 GMT Games – americké nakladatelství deskových her